Ве́рхний Ёнхо́р () — село в Джидинском районе Бурятии. Входит в сельское поселение «Боцинское».

География 
Расположено юго-восточнее районного центра, села Петропавловка, в 6 км к востоку от центра сельского поселения села Боций, недалеко от границы с Монголией, на правом берегу реки Джиды.

Соседние населенные пункты — Ёнхор, Нюгуй, Цаган-Усун.

Население

Примечания

См. также 
 Официальный сайт муниципального образования «Джидинский район»

Населённые пункты Джидинского района